Балло́н ( — полый шар):

 Баллон — колба электровакуумного (или ионного) прибора, внутри которой создан вакуум (или она заполнена инертным газом, парами ртути) и размещены электроды; изготовляется из стекла, металла, керамики или из их композиций.
 Баллон — оболочка (сосуд) имеющая одну или две горловины для установки вентилей, фланцев или штуцеров для транспортирования, хранения и использования сжатых, сжиженных или растворенных под давлением газов, изготовленная из резины или прорезиненной ткани (под атмосферным давлением) или из стали (под давлением до 100 МН/м² (1000 кгс/см²)). Такие баллоны имеют опознавательную окраску: для кислорода — голубую, для водорода — тёмно-зелёную с двумя красными полосами и т. д. См. также Газовый баллон, Баллон для дайвинга, Аэрозольный баллон, Окраска и маркировка баллонов с газами.
 Баллон — камеры, подушки и подкладки из резины или прорезиненной ткани, наполняемые газом под давлением несколько выше атмосферного; служат амортизационными устройствами.
 Баллон — оболочка из прорезиненной хлопчатобумажной ткани или полимерного материала (майлар и др.), наполняемая газами легче воздуха; применяется в аэростатах, дирижаблях и др. (см. также Баллонет)
 Баллон — стеклянный сосуд с отверстием, закрываемым пробкой, ёмкостью несколько литров; предназначается для хранения (перевозки) жидкостей.

 Баллон (балет) — в балете XIX века означал способность танцовщика эластично отталкиваться от пола перед высокими прыжками. В балете XX века — способность танцовщика сохранять в воздухе позу и положение, принятые на земле.

 Баллон (Карлоу) — деревня в Ирландии, находится в графстве Карлоу (провинция Ленстер).
 Баллон (Приморская Шаранта) — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта

 Баллон, Клод — французский балетный артист и балетмейстер

См. также 
  — медицинское устройство, вставляемое в желудок при бариатрических операциях.
 Балон

Примечания